L'édition 2004 du tournoi de tennis de la côte Pacifique se déroule à San José du  au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie International Series.

Faits marquants 
 Andy Roddick remporte le  titre ATP de sa carrière en simple en écartant en finale Mardy Fish.

 En double, James Blake et Mardy Fish décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Rick Leach et Brian MacPhie. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de la côte Pacifique
 Saison 2004 de l'ATP

Liens externes 
 
 

ATP 2004
San Jose
Tennis aux États-Unis en 2004
Sport en Californie en 2004
Tennis en février 2004